

События 
 Консулы: Луций Валерий Флакк (патриций) и Тит Отацилий Красс (плебей); курульный эдил: Луций Корнелий Сципион.
 Карфагеняне с трудом удерживались в приморских крепостях, изредка делая вылазки. Карфагенский флот тревожил и опустошал берега Италии. Римляне (по образцу севшей на мель карфагенской пентеры) начинают создавать флот.
 Афины подвергнуты осаде и вынуждены сдаться Антигону. Победа Антигона над греческими полисами и закрепление гегемонии Македонии над Элладой.
 261 (262) — Эвмен одержал победу у Сард над армией Антиоха Сотера. Гибель Антиоха.
 261—247 — царь Селевкидов Антиох II Теос («Бог») (286—246). Сын Антиоха I. Женат на Лаодике.
 Ашока после кровавой войны завоевал царство калингов.

Скончались 
 Антиох I Сотер, император династии Селевкидов.

См. также

Примечания